«Evita» — третій саундтрековий альбом американської співачки Мадонни. Випущений 12 листопада 1996 року лейблом Warner Bros.

Списки композицій

Саундтрек The Motion Picture 

CD 1

CD 2

Музика від Motion Picture

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни